__NoTOC__
Otta se poate referi la:

Localități

1. Otta, o localitate din Norvegia

Munți

2. Otta, un munte din Etiopia înalt de 2.151 m

Râuri
3. Otta, un râu din Norvegia